Martin Kovačev – calciatore bulgaro
 Nikola Kovačev – calciatore bulgaro
 Svetoslav Kovačev – calciatore bulgaro